Khargone (district), voorheen West-Nimar genoemd, een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Khargone (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Khargone